Het tennistoernooi US Open werd in 1978 bij de mannen voor de 98e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als eerste geplaatste Zweed Björn Borg met 6-4, 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1978, ATP

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1978